

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Abdallah Penot, (1954- ), écrivain français ;
 Bernard Gilles Penot, (1519-1617), est un alchimiste français de la Renaissance ;
 Élie Penot, (1950- ), sportif français pratiquant le tir ;

 Jacques Penot, (1959-2017), acteur français de télévision et de cinéma ;
 Jacques Penot, historien et universitaire français, spécialiste du Mexique ;

Homonymie
Homonymie de patronyme